Die Comarca Vallès Oriental liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband grenzt im Norden an die Comarcas Osona und Bages, im Osten an Selva, im Süden an Barcelonès und Maresme und im Westen an Vallès Occidental. Zusammen mit den Comarcas Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme und Vallès Occidental bildet die Region das Territorium Àmbit Metropolità de Barcelona.

In einem ca. 10 km breiten Streifen durchzieht die katalanische Vorküstenebene die Comarca in ihrer ganzen Länge von Ost nach West. Nördlich dieser Ebene liegt das Vorküstengebirge Montseny mit den höchsten Gipfel des Gemeindeverbandes, dem Turò de l’Home (1.706 m) und dem les Agudes (1.706 m). Hier entspringt auch der Fluss Tordera.
Südlich der Vorküstenebene befindet sich das Küstengebirge mit den Gebirgszügen Montnegre und el Corredor. Die höchste Erhebung ist der Turò Gross mit 773 m.
Beim Zusammenfluss der Flüsse Mogent und Congost bildet sich der Riu Besòs.

Sehenswürdigkeiten 
Der Naturpark Parc Natural del Montseny im Nordosten besteht seit 1978 und wurde von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Im Südosten befindet sich der 150 km² große Naturpark Parc Natural del Montnegre i el Corredor

Mehrere Fernwanderwege durchqueren die Comarca (GR-2, GR-5, GR-92 und GR-97).

Von den Kulturdenkmälern sind die Dolmen in Vallgorguina und Vilalba Sasserra, die iberische Siedlung „Turó del Vent“ in Llinars, die römische Siedlung „Can Terrers“ in La Garriga, die römischen Bäder in Caldes de Montbui und einige romanische Kirchenbauten erwähnenswert.

Verkehr 
Die Autobahn AP-7/E-15 von Frankreich nach Barcelona durchqueren das Tal. Mehrere Gemeinden sind in das Netz der S-Bahnen Barcelonas (Cercanías) eingebunden.

Wirtschaft 
Die traditionell landwirtschaftlich ausgerichtete Region hat durch die Industrialisierung einen merklichen Wandel durchgemacht, sodass sich einige Kleinstädte zu kleinen Industriezentren gewandelt haben, darunter Granollers, Mollet del Vallès und Sant Celoni. 1991 wurde bei Montmeló der „Circuit de Catalunya“ eröffnet, wo Motorrad- und Formel-1-Rennen ausgetragen werden.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

 Website der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Turisme (katalanisch, spanisch, englisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)

Comarca in Katalonien
Provinz Barcelona